Верхняя Берёзовая — название рек в России:

 Верхняя Берёзовая (приток Елтырёвы) — в Томской области.
 Верхняя Берёзовая (приток Теренсуга) — в Хакасии.
 Верхняя Берёзовая (приток Тубили) — в Берёзовском районе Красноярского края, приток Тубили (притока Дербины).
 Верхняя Берёзовая (приток Яйвы) — в Пермском крае.

См. также 
 Нижняя Берёзовая
 Большая Берёзовая, Малая Берёзовая
 Левая Берёзовая, Правая Берёзовая
 Берёзовая

Примечания